Annegrit steht für:

 einen weiblichen Vornamen, eine Variante von Annegret
 einen Mondkrater südlich des Dorsum Zirkel, siehe Annegrit (Mondkrater)